Музическу () — румынская фамилия. Известные носители:
 Музическу, Гавриил Вакулович (настоящая фамилия Музыченко; 1847—1903) — композитор и хормейстер, музыковед, педагог, музыкально-общественный деятель.
 Музическу, Флорика (1887—1969) — румынская пианистка и музыкальный педагог, дочь Гавриила Музическу.